Le nom de Fries est porté par plusieurs personnalités, notamment par plusieurs membres d’une famille de botanistes suédois qui s’est particulièrement illustrée dans l’étude des champignons: (par ordre alphabétique) :

 Charles Arthur Fries (1840-1952), peintre américain,
 Elias Magnus Fries (1794-1878), mycologue et botaniste suédois. Fondateur de la mycologie scientifique.
 Emmanuel Fries (1778-1852), peintre français.
 Ernst Fries (1801-1833), peintre allemand.
 Fabrice Fries (1960), haut fonctionnaire français.
 Félix Fries (1800-1859), architecte français.
 Jakob Friedrich Fries (1773-1843), philosophe allemand.
 Jean Fries (1505-1565), linguiste suisse.
 Johann Jakob Fries ou Frisius (1546-1611), professeur de logique et de théologie protestante, bibliographe et bibliothécaire suisse.
 Nils Fries (1912-1994), professeur d’anatomie et de physiologie végétale.
 Otto Fries (1887-1938), acteur américain.
 Robert Elias Fries (1876-1966), botaniste et mycologue suédois. Petit-fils de Elias Magnus Fries.
 Thore Christian Elias Fries (1886-1930), professeur de botanique suédois. Petit-fils de Elias Magnus Fries.
 Theodor Magnus Fries (1832-1913), botaniste suédois, fils du mycologue Elias Magnus Fries.
 Walter Fries (1894-1982) est un General der Panzertruppe allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.

 Fries (Virginie)

Homonymie de patronyme